In Cauda Venenum är det svenska progressiva metal/rock-bandet Opeths trettonde studioalbum. Albumet släpptes den 27 september 2019 i en engelsk och en svensk version.

Låtlista

Källor
Opeth – ‘In Cauda Venenum’ review: a sonic brew that could sedate a herd of buffalo James McMahon. NME 23 september 2019. Läst 25 september 2019. 

Musikalbum 2019
Album av Opeth